Bevilaqua oder Beviláqua ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bevilacqua (1918–1972), italienischer Radrennfahrer
 Clóvis Beviláqua (1859–1944), brasilianischer Jurist, Philosoph und Historiker
Friedrich August Bevilaqua (1777–1845), sächsischer Generalleutnant
 Kate Bevilaqua (* 1977), australische Triathletin
 Tully Bevilaqua (* 1972), australische Basketballspielerin

Siehe auch:
 Bevilacqua